Enrique kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Enrique (kulle), 
 Enrique (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar